Lindelöf ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Leonard Lindelöf (1870–1946), finnischer Mathematiker
 Lorenz Lindelöf (1827–1908), finnischer Mathematiker
 Victor Lindelöf (* 1994), schwedischer Fußballspieler

lindelöf bezeichnet:
 nach Ernst Leonhard Lindelöf einen mathematischen Raum, der ein Lindelöf-Raum ist

Lindelöf bezeichnet zudem:
 den Asteroiden (1407) Lindelöf, siehe (1407) Lindelöf
 den Satz von Picard-Lindelöf
 die Lindelöfsche Vermutung

Siehe auch:
 Lindelof (Begriffsklärung)